Met Martinus Veltman kunnen bedoeld worden:
 De Nederlandse natuurkundige Martinus J.G. Veltman (1931-2021)
 De Nederlandse dichter en tekstschrijver Martinus A. Veltman (1928-1995)